Astronomia: 
 Io (satèl·lit), un dels quatre satèl·lits galileans de Júpiter 
 (85) Io, asteroide descobert per Christian Heinrich Friedrich Peters (1813-90)
 Química: 
 Ió (àtom), àtom o molècula amb càrrega elèctrica 
 Ió complex, unió d'un ió metàl·lic amb una espècie neutra o carregada negativament 
 Ió poliatòmic o ió molecular, espècie química carregada composta de dos o més tipus d'àtoms enllaçats amb un enllaç covalent o un complex químic metàl·lic 
 Ió monoatòmic, ió que costa d'un o més àtoms d'un únic element 
 Internet: .io, domini de primer nivell territorial 
 Literatura: Ió (Plató), diàleg escrit per Plató
 Mitologia: 
 Io (nimfa), nimfa de la mitologia grega, filla d'Ínac i de Mèlia, amant de Zeus i sacerdotessa d'Hera
 Ió (heroi), ancestre mític dels jonis, segons la mitologia grega 
 Biografies:
 Ió d'Efes, rapsode grec 
 Ió de Quios, poeta atenenc tràgic
 Ió de Tessalònica, militar macedoni al servei de Perseu de Macedònia
 Cinema:
 Io (pel·lícula), pel·lícula de ciència-ficció del 2019